Медали Российской империи — это награды Российской империи в форме медалей, для ношения.

Знаки отличия 

 Знак отличия ордена Святой Анны (1796, 1801, 1826, 1844, 1864, 1888, 1911)
 Донат ордена Святого Иоанна Иерусалимского (1798)
 Знак отличия Военного Ордена (Георгиевский крест) (1807, 1833, 1844, 1856, 1913)
 Знак отличия беспорочной службы (1827)
 Мариинский знак отличия беспорочной службы (1828)
 Польский знак отличия за военное достоинство (, 1831)
 Знак отличия Красного Креста «За службу на Кавказе» (1864)
 Знак отличия Красного Креста (1878)
 Романовский знак отличия за труды по сельскому хозяйству (1914)
 Знак отличия Святой Равноапостольной Княгини Ольги (1915)

Кресты 

 Крест «За взятие Очакова» (1790)
 Крест «За взятие Измаила» (1790)
 Крест «За взятие Праги» (1794)
 Крест «За победу при Прейсиш-Эйлау» (1807)
 Крест «За взятие Базарджика» (1810)
 Крест «За службу на Кавказе» (1864)
 Крест «50-летие завершения Кавказских войн» (1909)
 Ополченский крест (1906) (1906)
 Знак морского ополчения (1906, 1916)
 Крест «За защиту Порт-Артура» (1914)

Наперсные кресты 

 Наперсный крест «В память войны 1812 года» (1814)
 Наперсный крест «В память войны 1853—1856» (1856)
 Наперсный крест «В память 300-летия дома Романовых» (1913)

Медали

Период Петра I 

 Медаль «За битву при Калише» (1706)
 Медаль «За битву при Лесной» (1708)
 Медаль «За Полтавскую баталию» (1709)
 Медаль «За сражение при Вазе» (1714)
 Медаль «За победу при Гангуте» (1714)
 Медаль «За сражение при Гренгаме» (1720)
 Медаль «В память Ништадского мира» (1721)
 Медаль «За Эзельский бой 24 мая 1719 г.»

Период Елизаветы Петровны 

 Медаль «В память Абоского мира» (1743)
 Медаль «Победителю над прусаками» (1760)

Период Екатерины II 

 Медаль «В память коронования Екатерины II» (1760-е)
 Медаль «За прилежность и хорошее поведение» (1760-е)
 Медаль «Победителю над прусаками» (для полковников Войска Донского) (1762)
 Медаль «За полезные обществу труды» (1762, 1767, 1768, 1770, 1779)
 Медаль «Кошевому атаману» (1763)
 Медаль «Депутатам уложенной комиссии» (1766)
 Медаль «Поборнику православия» (1769)
 Медали с портретом Екатерины II (1769, 1770-е)
 Медаль «За победу при Кагуле» (1770)
 Медаль «В память Чесменской битвы» (1770)
 Медаль «За заслуги, оказанные в войске» (1771)
 Медаль «В память Кючук-Кайнарджийского мира» (1774)
 Медаль «Слава России» (1785)
 Медаль «За победу при Кинбруне» (1787)
 Медаль «За усердную службу» (Екатерина II) (1788)
 Медаль «За службу» (1788)
 Медаль «За усердие к вере и Отечеству» (1788)
 Медаль «За храбрость на очаковских водах» (1788)
 Медаль «За храбрость» (1788)
 Медаль «За усердие к пользе государственной» (1789)
 Медаль «За храбрость при взятии Очакова» (1789)
 Медаль «За усердие к службе» (Екатерина II) (1789)
 Медаль «За службу и храбрость» (1789)
 Медаль «За храбрость на финских водах» (1789)
 Медаль «За верность» (1790)
 Медаль «В память заключения мира со Швецией 1790 года» (1791)
 Медаль «За храбрость при взятии Измаила» (1791)
 Медаль с вензелем Екатерины II (1791)
 Медаль «Победителям при мире» (1791)
 Медаль «За труды и храбрость при взятии Праги» (1795)
 Именные медали Екатерины II

Период Павла I 

 Медаль с вензелем Павла I (1798)
 Медаль «За победу» (1800)
 Именные медали Павла I

Период Александра I 

 Медаль «За служение во время коронации» (1801)
 Медаль «За усердную службу» (1801, 1828, 1846, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За усердие» (1801, 1826, 1841 и 1855, 1846, 1850, 1855, 1863, 1870, 1881, 1894)
 Медаль «За полезное» (1801, 1802, 1812, 1826, 1841 и 1855, 1846, 1850, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «Воздаяние за усердие во время экспедиции Мусина-Пушкина» (1802)
 Медаль «За верность и усердие» (1802, 1826)
 Медаль «1803 года» (1803)
 Медаль «За верную службу» (1803)
 Медаль «За храбрость и усердие» (1804)
 Медаль «За труды и храбрость при взятии Гянджи» (1804)
 Медаль «За храбрость, оказанную в сражении с персами» (1804)
 Медаль с вензелем Александра I (1805)
 Медаль «За бескорыстие и усердие на пользу казённую» (1805)
 Медаль «За путешествие вокруг света 1803−1806» (1806)
 Медаль «Союзные России» (1806)
 Медаль «За усердие к службе» (1806)
 Медаль «В честь заслуженному солдату» (1806)
 Медаль «Земскому войску» (1807)
 Медаль «За спасение сограждан» (1807)
 Медаль «За храбрость» (1807, 1826, 1846, 1850, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За усердие и верность» (1807)
 Медаль «За любовь веры и Отечества» (1807)
 Медаль «Депутатам новой Финляндии» (1808)
 Медаль Воспитательного Дома (1808, 1880)
 Медаль «За спасение погибавших» (1809, 1828, 1834, 1846, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За переход на шведский берег» (1809)
 Медаль «За проход в Швецию через Торнео» (1809)
 Медаль «За полезное изобретение» (1809)
 Медаль «За усердие 1809» (1809)
 Медаль «За усердие и пользу» (1810)
 Медаль «За усердие и труды» (1810)
 Медаль «За взятие Базарджика» (1810)
 Медаль «За храбрость» (арабскими буквами) (1810)
 Медаль «За отличное усердие» (1810)
 Медаль «За усердие и мужество» (1810)
 Медаль «За полезное» (на русском и калмыцком языках) (1810)
 Медаль «Депутату на сейме в Борго» (1810)
 Медаль «1810 года» (1810)
 Медаль «За ревность и усердие к Российской империи» (1811)
 Медаль «За труды» (1811)
 Медаль «За усердие и храбрость» (1811)
 Медаль «За труды и усердие» (1811)
 Медаль «За верность» (1811, 1826, 1846, 1855, 1863, 1881)
 Медаль «За службу» (1811)
 Медаль «Декабря 1811 года» (1811)
 Медаль «1812 года» (1812)
 Медаль «За полезное 1812 года» (1812)
 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» (1813)
 Медаль «За любовь к Отечеству» (1813)
 Медаль «1813 года» (1813)
 Медаль «За заслуги 1813 года» (1813)
 Медаль «За взятие Парижа» (1814)
 Медаль «1814 года» (1814)
 Медаль «За отличие» (1816, 1826, 1846, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За спасение человечества» (1818, 1826)
 Медаль «За верность и храбрость» (1819)
 Медаль «За спасение ближних на море» (1819)
 Медаль «За бескорыстие» (1824)
 Медаль «Владетелю Сандвичевых островов»
 Медаль «За честное и усердное исправление должности»
 Медаль «За честность и усердие»
 Именные медали Александра I

Период Николая I 

 Медаль «За прививание оспы» (1826)
 Медаль «В знак монаршего благоволения» (1826, 1846, 1855, 1863)
 Медаль «За спасение утопавших» (1827)
 Медаль «За персидскую войну» (1828)
 Медаль «За турецкую войну» (1829)
 Медаль «За успехи в учении и добронравие» (1829, 1846, 1855, 1863)
 Медаль «За отличие в мореходстве» (1830, 1846, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За взятие приступом Варшавы» (1831)
 Медаль «За усердие» (за установку Александровской колонны) (1832)
 Медаль «За веру и верность» (1833, 1864, 1881)
 Медаль «Для турецких войск» (1833)
 Медаль «За бескорыстие и усердие» (1834)
 Медаль «За достоинство» (1835, 1846, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль Московского коммерческого училища (1837, 1855)
 Медаль «Кавказ 1837 год» (1837)
 Медаль «За прекращение чумы в Одессе» (1838)
 Медаль «За возобновление Зимнего дворца» (1838)
 Медаль «За взятие штурмом Ахульго» (1839)
 Медаль «В память 25-летия шефства Николая I в 6-м кирасирском полку прусской армии» (1842)
 Медаль «За строительство Кремлёвского Дворца» (1849)
 Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании» (1850)
 Медаль «За успехи в образовании юношества» (1850, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За службу в собственном конвое государя императора» (1850, 1855, 1863, 1881, 1894)

Период Александра II 

 Медаль «В память кончины императора Николая I» (для членов прусской делегации) (1855)
 Медаль «За защиту Севастополя» (1855)
 Медаль «В память войны 1853—1856» (1856)
 Медаль «В память освящения Исаакиевского собора» (1858)
 Медаль «За покорение Чечни и Дагестана» (1860)
 Медаль «19 февраля 1861 года» (1861)
 Медаль «За труды по освобождению крестьян» (1861)
 Медаль «За труды по устройству удельных крестьян» (1863)
 Медаль «За покорение Западного Кавказа» (1864)
 Медаль «За усмирение польского мятежа» (1865)
 Медаль «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском» (1866)
 Медаль «4 апреля 1866 года»
 Медаль «За труды по устройству военно-заводского населения» (1869)
 Медаль «За усердие» (1870)
 Медаль «За спасение погибавших на море» (1871, 1894)
 Медаль «Кавказ 1871 год» (1871)
 Медаль «Благодарю» (1872)
 Медаль «За Хивинский поход» (1873)
 Медаль «За покорение Ханства Кокандского» (1876)
 Медаль «За беспорочную службу в полиции» (1876, 1881, 1883, 1894)
 Медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878» (1878)
 Медаль «За храбрость» (для пограничной стражи) (1878, 1881, 1894)
 Медаль «За спасение» (1879)
 Медаль «В память 50-летия шефства Александра II над Прусским уланским полком» (1879)
 Медаль «За услуги по судостроению и мореходству» (1880)
 Медаль «За взятие штурмом Геок-Тепе» (1881)

Период Александра III 

 Медаль «1 марта 1881 года» (1881)
 Медаль «В память освящения Храма Христа Спасителя» (1883)
 Медаль «В память коронации императора Александра III» (1883)
 Медаль «За беспорочную службу в тюремной страже» (1886, 1894)

Период Николая II 

 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896)
 Медаль «В память царствования Императора Николая I» (1896)
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» (1896)
 Медаль «За походы в Средней Азии 1853—1895» (1896)
 Медаль «В память царствования Императора Николая I» для воспитанников учебных заведений (1896)
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1896)
 Медаль «За поход в Китай» (1901)
 Медаль «В память 100-летия Министерства иностранных дел» (1902)
 Медаль «В память 50-летия защиты Севастополя» (1905)
 Медаль «За бой „Варяга“ и „Корейца“» (1904)
 Медаль Красного Креста «В память русско-японской войны» (1906)
 Медаль «В память русско-японской войны» (1906)
 Медаль «В память похода эскадры адмирала Рожественского на Дальний Восток» (1907)
 Не утверждённая медаль «За поход в Японию»
 Медаль «В память 25-летия церковно-приходских школ»(1909)
 Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы»(1909)
 Медаль «За особые воинские заслуги» (1910)
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812» (1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Георгиевская медаль «За храбрость» (1913)
 Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте» (1914)
 Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914» (1915)

Иностранные награды, предназначавшиеся для русских войск 
 Кульмский крест (Пруссия, 1813)
 Медаль для русского десанта на Босфоре (Османская империя, 1833)
 Медаль «В память 25-летия шефства прусского короля Фридриха Вильгельма IV над Перновским 3-м гренадерским полком» (Пруссия, 1843)
 Медаль «В память 50-летия шефства Императора Франца-Иосифа в лейб-гвардии Кексгольмском полку» (Австро-Венгрия, 1899)
 Медаль «Защитникам Порт-Артура», (Франция, около 1907)

Иностранные награды, вручаемые русским солдатам и офицерам 
 Крест «За переход через Дунай» (Румыния, 1877)
 Медаль «За храброст» (Сербия, 1876)
 Медаль «За спасение жителей Мессины 28 декабря 1908 года» (Италия, 1908)

См. также 
 Государственные награды Российской Федерации
 Ордена Российской империи

Ссылки 
 Каталог царских медалей России
 Полное собрание законов Российской Империи
 Свод учреждений государственных. Книга 8 — Учреждение орденов и других знаков отличия (на 1912 год)
 Свод военных постановлений 1869 года (по 1 января 1902 года). Часть 2, книга 8, глава 7 — О медалях
 О Георгиевском Кресте (Статут 1913 года)
 О Георгиевской медали (Статут 1913 года)
 Награды Временного Правительства России (1917 год)
 Статьи о орденах и наградных медалях России
 Каталог наград мира. Российская империя

Литература

Примечания

Комментарии 

Российской империи